A EFOM nº 56 é uma locomotiva a vapor fabricada em setembro de 1892 pela Baldwin para a Estrada de Ferro Oeste de Minas. Foi sucateada.

Locomotivas a vapor do Brasil
EFOM nº 56
Locomotivas da Baldwin
Estrada de Ferro Oeste de Minas
EFOM nº 56